De Zevenheuvelenloop 1991 vond plaats op 17 november 1991 in Nijmegen. Het was de achtste editie van deze wedstrijd.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Nederlander Tonnie Dirks in 44.09. Bij de vrouwen won de Noorse Ingrid Kristiansen met grote overmacht. Ze had bijna twee minuten voorsprong op de Nederlandse Wilma van Onna, die in 50.45 over de finish kwam.

In totaal schreven 4403 deelnemers in, waarvan er 4057 finishten.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

1991
Atletiek in 1991